Covington kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Covington (Georgia)
 Covington (Indiana)
 Covington (Kentucky)
 Covington (Louisiana)
 Covington (Ohio)
 Covington (Oklahoma)
 Covington (Tennessee)
 Covington (Texas)
 Covington (Virginia)
 Covington (Washington)
in Engeland:
 Covington (Cambridgeshire)